Januaria est un nom propre, qui peut se traduire par Janvière en français, et qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Januaria ou Janvière est un prénom féminin.

Januaria peut être aussi un patronyme.

Saintes chrétiennes 
 Januaria  († 180), avec Sperat (Speratus), Nartzalus, Cittinus, Veturius, Félix, Aquilinus, Lætantius, Generosa, Vestia, Donata, Secunda, martyrs à Scilli en Afrique sous Commode ; fêtés le 17 juillet. 

 Januaria († 305), et ses compagnons Paul, Héraclius et Secondille et Luciosa, martyrs à Porto Romano, près d'Ostie, à l'embouchure du Tibre, sous Dioclétien ; fêtés le  en Occident et le 2 mars en Orient.

Toponymie 
 Januária est une municipalité brésilienne de l'État du Minas Gerais et de la microrégion de Januária.
 Januária est l'une des sept microrégions qui subdivisent le Nord du Minas, dans l'État du Minas Gerais au Brésil.

Navires 
 Januaria et Branca, deux navires brésiliens qui participèrent au Combat de Juncal et furentpris par la flotte argentine.

Personnalités portant ce prénom 
 Maria Carolina Chantal Edoarda Beatrice Januaria, première fille de Ferdinand de Bourbon-Siciles et de Camilla Crociani.
 Janvière (Januaria) de Bragance, fille de l'empereur Pierre  du Brésil, prétendante non retenue de Ferdinand-Philippe d'Orléans.

Personnages de fiction 
 Januária, personnage du feuilleton télévisé Isaura, doublé par Paule Emanuele.

Botanique 
 Anatya januaria, une espèce de libellule décrite par Friedrich Ris.

Références 

Prénom féminin